Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою, але натомість вирішила взяти участь у турнірі в Штутгарті.

Полін Пармантьє виграла титул, у фіналі перемігши Полону Герцог з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2018
2018 у турецькому спорті
Стамбул Cup, одиночний розряд